Název Bojanovice má více obcí:
 Bojanovice (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ
 Bojanovice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo

… nebo částí obcí:
 Bojanovice (Rabí) – část obce Rabí v okrese Klatovy
 Bojanovice (Zlobice) – část obce Zlobice v okrese Kroměříž

Slovo Bojanovice se objevuje také v názvech obcí:
 Dolní Bojanovice – obec v okrese Hodonín
 Horní Bojanovice – obec v okrese Břeclav

Externí odkazy